Саудовская лига 1976/1977 () — 1-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1976/1977
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
1976 год в Саудовской Аравии
Спорт в Саудовской Аравии в 1977 году